Оне́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Онежская улица — улица в Архангельске.
 2-я Онежская улица — улица в Астрахани.
 Онежская улица — улица в Иванове.
 Онежская улица — улица в Иркутске.
 Онежская улица — улица в Краснодаре.
 Онежская улица — улица в Медвежьегорске.
 Онежская улица — улица в Москве.
 Онежская улица — улица в Новосибирске.
 В Перми:
 Онежская улица.
 2-я Онежская улица.
 Онежская улица — улица в Петрозаводске.
 Онежская улица — улица в посёлке Тельмана Ленинградской области.
 Онежская улица — улица в Томске (Просторный).
 Онежская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Онежская улица — улица в Днепре.
 Онежская улица — улица в Донецке.
 Онежская улица — улица в Луганске.
 Онежская улица — улица в Одессе.

Казахстан 
 Онежская улица — улица в Алма-Ате.